Dades de la Temporada 1992-1993 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Segona B) 
 Segona divisió B, grup 3r: 2a posició.

Primera volta

Segona volta

Lligueta d'ascens a Segona A 

El Sant Andreu aconsegueix només un punt i queda últim del grup. El Toledo queda primer i aconsegueix l'ascens a Segona A

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 1992
Competicions futbolístiques del 1993
Competicions esportives del 1992 a Catalunya
Competicions esportives del 1993 a Catalunya